John Taverner kan syfta på:

John Taverner (kompositör) (1490-1545), engelsk kompositör
John Taverner (präst) (1584-1638), engelsk präst

Se även
Sir John Tavener, (1944- ), engelsk kompositör